Tadeusz Kamieński (1845-1903), księgarz polski
 Tadeusz Kamieński (1887-1946), prawnik polski, działacz kulturalny